Austria:
 Gosau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Osoby:
 Betty Gosau – niemiecka polityk